Kochi eller Kóchi kan syfta på:

Kochi (djur) – en fiskart
2396 Kochi – en asteroid
Kochi eller Kuchi (folk) - nomader i Afghanistan

Geografi

Indien 

 Kochi, Kerala, ort, Ernākulam,

Japan 

Kochi prefektur, en prefektur i Japan
Kochi, Japan, huvudort i Kochi prefektur, Japan

Robotskapade Indienförgreningar